Repp, localité de Norvège ;
 Pierre Repp (Pierre Bouclet, dit), humoriste et acteur français (1909-1986) ;

 ou par extension Johnny Rep (John Rep dit), footballeur néerlandais né en 1951 (voir REP ci-avant).